św. Aniela z Foligno (ok. 1248-1309) – włoska tercjarka franciszkańska, mistyczka
 św. Aniela Merici (1474-1540) – włoska zakonnica, założycielka urszulanek
 św. Aniela od Krzyża (1846-1932) – hiszpańska zakonnica, założycielka Zgromadzenia Sióstr od Krzyża

Zobacz też: Błogosławiona Aniela